Ахунов — фамилия; имеет женскую форму Ахунова.
 Ахунов, Гарифзян Ахунзянович (1925—2000) — заслуженный деятель искусств РСФСР, народный писатель Татарстана.
 Ахунов, Камал Баратович (1912—1982) — врач больницы города Ура-Тюбе, Ленинабадская область, Герой Социалистического Труда
 Ахунов, Наиль Мирсаитович (1930—1989) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Ахунов, Рустам Рахматжонович (род. 1977) — киргизский футболист и тренер.

См. также 
 Ахуново